Вцілілий — той, хто чи що залишився цілим, неушкодженим, зберігся від руйнування, загибелі

 «Вцілілий» — другий роман Чака Поланіка, вперше опублікований у лютому 1999 року
 «Вцілілий» — американський біографічний бойовик режисера і сценариста Пітера Берґа, що вийшов 2013 року